Nagórscy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki
 Nagórscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki